Вязовская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новосокольническом районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Вяз.

География 
Территория волости граничит на юго-востоке с Маевской и Насвинской волостями Новосокольнического района, на юге и юго-западе — с Пустошкинским районом, на северо-западе — с Бежаницким районом, на северо-востоке — с Локнянским районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Большой Вяз (2,7 км², глубиной до 8,7 м), Вейно (2,1 км², глубиной до 12,6 м), Ходшо или Хотчо или Баландино (1,1 км², глубиной до 8,5 м), Девичье (1,0 км², глубиной до 4 м), Малый Вяз (0,8 км², глубиной до 9,6 м), Верхнее или Верхнее Остриё или Верхний Остров (0,5 км², глубиной до 11 м) и др. В 4 км к северу от озера Большой Вяз находится исток реки Великая.

Население

Населённые пункты 
В состав волости входят 39 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Вязовский сельсовет был превращён в Вязовскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Вязовская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Новосокольнический район со статусом муниципального района.

Примечания 

Муниципальные образования Новосокольнического района
Сельские поселения Псковской области